PHLX Semiconductor Sector — американский фондовый индекс, рассчитываемый на Филадельфийской фондовой бирже, включающий в себя акции компаний, занимающихся в основном разработкой и производством полупроводников. Индекс начал рассчитываться 7 сентября 1994 года. За базовое значение принято состояние на 1 декабря 1993 года.

Компоненты 
Компоненты индекса:
 Altera
 Applied Materials
 Advanced Micro Devices
 Broadcom
 Freescale Semiconductor
 Infineon Technologies
 Intel
 KLA-Tencor
 Linear Technology
 Marvell Technology Group
 Micron Technology
 Maxim Integrated Products
 National Semiconductor
 Novellus Systems
 STMicroelectronics
 Teradyne
 Taiwan Semiconductor Manufacturing
 Texas Instruments
 Xilinx

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт биржи
 iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund Experiences Big Outflow
 PHLX Indexes / marketvolume.com

Фондовые индексы США